Grupp D i Europamästerskapet i fotboll 2016 spelades mellan den 12 och 21 juni 2016. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen, Kroatien och Spanien, avancerade till utslagsspelet, medan trean Turkiet inte lyckades avancera som en av de fyra bästa treorna.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 12 december 2015 i Paris förkunnades vilka fyra lag som ska spela i grupp D.

Tabell

Matcher

Turkiet mot Kroatien 

{{Resultat med trupp|id=TUR-CRO
|nr       = 5
|bild     = TUR-CRO 2016-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2016
|tid      = 15:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål2     =  Luka Modrić
|arena    = Parc des Princes
|spelplats= Paris
|publik   = 43842
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Luka Modrić (Kroatien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Tjeckien 

{{Resultat med trupp|id=ESP-CZE
|nr       = 8
|bild     = ESP-CZE 2016-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2016
|tid      = 15:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Gerard Piqué 
|arena    = Stadium Municipal de Toulouse
|spelplats= Toulouse
|publik   = 29400
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=Andrés Iniesta (Spanien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tjeckien mot Kroatien 

{{Resultat med trupp|id=CZE-CRO
|nr       = 20
|bild     = CZE-CRO 2016-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Milan Škoda Tomáš Necid 
|mål2     =  Ivan Perišić Ivan Rakitić
|arena    = Stade Geoffroy-Guichard
|spelplats= Saint-Étienne
|publik   = 38376
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Ivan Rakitić (Kroatien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Turkiet 

{{Resultat med trupp
|nr       = 21
|bild     = ESP-TUR 2016-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Álvaro Morata Nolito 
|arena    = Allianz Riviera
|spelplats= Nice
|publik   = 33409
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Andrés Iniesta (Spanien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tjeckien mot Turkiet 

{{Resultat med trupp|id=CZE-TUR
|nr       = 31
|bild     = CZE-TUR 2016-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Burak Yılmaz Ozan Tufan
|arena    = Stade Bollaert-Delelis
|spelplats= Lens
|publik   = 32836
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Burak Yılmaz (Turkiet)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kroatien mot Spanien 

{{Resultat med trupp|id=CRO-ESP
|nr       = 32
|bild     = CRO-ESP 2016-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Nikola Kalinić Ivan Perišić 
|mål2     =  Álvaro Morata
|arena    = Matmut Atlantique
|spelplats= Bordeaux
|publik   = 37245
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Ivan Perišić (Kroatien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 

Grupp D
Sport i Nice
Sportevenemang i Paris